Болт (прогонич) — кріпильна деталь у вигляді циліндричного стрижня, що має гвинтову нарізь та головку.
 Болт — боєприпас для стрільби з арбалета.

Персоналії 

 Усейн Болт — ямайканський спринтер, триразовий олімпійський чемпіон.
 Роберт Болт — британський сценарист, драматург, режисер та актор.

Див. також 
 Болтове виробництво
 Болторізний верстат
 Болт (фільм)
 Телеканал Bolt